Алькубилья-де-лас-Пеньяс ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сория в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьерра-де-Мединасели. Занимает площадь 86,06 км². Население 76 человек (на 2010 год).

Население

Примечания 

Муниципалитеты Сории